Hans Olofsson kan syfta på:

 Hans Olofsson, svensk silversmed på 1500-talet.
 Hans Olofsson (född 1952), svensk astronom.
 Hans Olofsson, (född 1974), svensk bangolfspelare.
 Hans Olofsson Törne (avliden 1671), borgmästare i Stockholm mellan 1667 och 1671.

Se även
Johannes Olai